District de Clermont :
 District de Clermont dans la Meuse
 District de Clermont dans l'Oise
 District de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme